La saison 2018-2019 de Ligue 1 sénégalaise est la cinquante-sixième (56e) édition du championnat du Sénégal de football et la onzième (11e) sous l'appellation « Ligue 1 ». L'ASC Jaraaf est le tenant du titre. Elle est remportée par Génération Foot.

Participants

Compétition

Matchs

Classement 

 source : lsfp.sn

Bilan de la saison

Notes et références

Liens externes 
 résultats et classement sur RSSSF.com
 site officiel

2018-2019
Sénégal M1
Football 2018-2019
Football 2018-2019